Лі́ндберг () — прізвище або топонім шведського походження.

Прізвище 
 Ліндберг (прізвище)

Топонім 
 Ліндберг () — громада в Німеччині, знаходиться в землі Баварія.

Інше 
 Ліндберг () — невеликий метеоритний кратер у центральній частині Моря Достатку на видимому боці Місяця.